Het Nederlands kampioenschap dammen van 1949 telde 15 deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Freek Gordijn met 22 punten. Dit was zijn eerste en enige nationale titel die hij zou behalen.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1949